Moksza – pojęcie z zakresu filozofii indyjskiej (wyzwolenie)
 Moksza – rzeka w Rosji

Zobacz też 
 język moksza